AFC kan syfta på: 

 AFC – den asiatiska fotbollskonfederationen, se Asian Football Confederation
 AFC – ett tidigare truppslagscentrum för arméflyget, se Arméns flygcentrum
 AFC – en anordning Automatic frequency control i radiomottagare som återför frekvensen till rätt värde när avvikelsen blivit för stor, se Automatisk frekvenskontroll
 AFC – en av två konferenser i den amerikanska fotbollsligan National Football League, se American Football Conference
 AFC –  en tidigare centralorganisation för det finländska näringslivet, se Arbetsgivarnas i Finland centralförbund 
 AFC Eskilstuna – en fotbollsklubb verksam i Eskilstuna
 ACF Fiorentina – en italiensk fotbollsklubb från Florens, Toscana